Циклы активности
 Солнечная цикличность — периодические изменения в солнечной активности:
 одиннадцатилетний цикл солнечной активности (цикл Швабе).

Циклы временные
  — 28-летний цикл, по прошествии которого дни недели падают вновь на те же самые дни года.
 Великий цикл (Солнечный великий год; ) — 25 920-летний цикл прецессии.
 оборот Солнца вокруг центра Млечного Пути — более, чем за 200 миллионов лет.

См. также 
 Солнце
 Лунный цикл — 19-летний, когда число лунных лет совпадает с числом солнечных; положен в основу христианской пасхалии.
 Тропический год